Миро:

Вещества 
 Ми́ро — ароматическое масло, которым смазывают тело человека во время одного из христианских таинств, Миропомазания.
 Ми́ро — вещество, источаемое иконами или мощами в процессе мироточения.

Имена 
 Миро, Анри (1879—1950) — канадский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Миро, Габриэль (1879—1930) — испанский писатель, эссеист.
 Миро, Жоан (1893—1983) — каталонский живописец, скульптор, график.
 Миро, Луис (1913—1991) — испанский футболист, вратарь, после окончания футбольной карьеры тренер.
 Миро, Пилар (1940—1997) — режиссёр испанского кино и телевидения.
 Миро (ум. 583) — король свевов в 570—583 гг.
Миро (род. 1984) — псевдоним болгарского рестлера Мирослава Барняшева.

См. также 
 Мирро
 Miro (значения)